

Patronymie 

 Chiya Fujino (né en 1962), une romancière japonaise.
 Emi Fujino (né en 1980), une pratiquante d'arts martiaux mixtes japonaise.
 Kaori Fujino (né en 1980), une romancière japonaise.
 Kaoru Fujino (né en 1972), un seiyū (doubleur) japonais.
 Ryōko Fujino (2000-), actrice japonaise.